Čitluk est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Čitluk, une ville et une municipalité du canton d'Herzégovine-Neretva, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Čitluk, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Čitluk, un village situé dans la municipalité de Kozarska Dubica et dans la République serbe de Bosnie ;
Čitluk, un village situé dans la municipalité de Posušje, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Čitluk, une localité située dans la municipalité de Promina, comitat de Šibenik-Knin ;
Čitluk, une localité située dans la municipalité de Sinj, comitat de Split-Dalmatie ;
en Serbie (le nom étant également écrit )
Čitluk, une localité située sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
Čitluk, un village situé dans la municipalité de Ljubovija, district de Mačva ;
Čitluk, un village situé dans la municipalité de Mali Zvornik, district de Mačva ;
Čitluk, un village situé dans la municipalité de Priboj, district de Zlatibor ;
Čitluk, un village situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor ;
Čitluk, un village situé dans la municipalité de Sokobanja, district de Zaječar ;
Čitluk/Çitlluk, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zubin Potok/Zubin Potok, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
le monastère de Čitluk, près de Ljubovija.